Pogonodon — род вымершего семейства кошкоподобных хищников нимравид, или «ложных саблезубых тигров». Существовали на Земле в олигоцене — миоцене в течение примерно 23,6 миллионов лет, с 30,8 по 7,2 миллиона лет назад. Обитали на территории Северной Америки и Евразии.

Таксиномия 
Pogonodon были описаны Эдвардом Копом (1880). Adams (1896) и Macdonald (1970) считали их синонимом Dinictis, а Matthew (1910) синонимом Nimravus.

Оценка массы тела 
Legendre и Roth оценили прижизненную массу одного из образцов в 31,2 кг.

Виды 
 Pogonodon eileenae
 Pogonodon platycopis

Примечания 

Нимравиды
Млекопитающие олигоцена
Млекопитающие миоцена
Ископаемая фауна Северной Америки
Ископаемая фауна Евразии
†